Деметрий (; Demetrius; Demetrios, Dimitrios, Demitri, Dimitri; Δημήτριος; Димитър) може да се отнася за:

 Деметрий Фалерски († 280 пр.н.е.), гръцки философ и политик
 Деметрий I Сотер, цар от династията на Селевкидите († 150 пр.н.е.)
 Деметрий I Полиоркет, цар на Древна Македония († 283 пр.н.е.)
 Деметрий II Никатор, цар от династията на Селевкидите († 125 пр.н.е.)
 Деметрий II Етолик, цар на Древна Македония 239-229 пр.н.е.
 Деметрий III Еукер, цар от династията на Селевкидите 95–88 пр.н.е.

 Деметрий I (Бактрия), цар на Гръко-бактрийското царство (200–180 пр.н.е.)
 Деметрий II (Бактрия), цар в Индия 2 век пр.н.е.
 Деметрий III Аникет (fl.  100 пр.н.е), цар на Индо-гръцко царство
 Деметрий Красивия († 249/248 пр.н.е.), цар на Кирена
 Деметрий от Фарос († 214 пр.н.е.), владетел в територията на Адриатическо море
 Деметрий (войник) († 330 пр.н.е.), войник на македонския цар Александър Велики
 Деметрий Монфератски († 1230), крал на Солун

 Деметре I (Димитри I), цар на Грузия (1125–1156)
 Деметре II, цар на Грузия (1270–1289)
 Деметре III, цар на Грузия (1433-1446)

Философи 
 Деметрий Фалерски († 280 пр.н.е.), древногръцки философ
 Деметрий Лакон, древногръцки философ 2 век пр.н.е.
 Деметрий (киник), 1 век пр.н.е.
 Деметрий от Амфиполис (4 век пр.н.е.), студент на Платон

Светии 
 Димитър Солунски, православен светец († 306 г.)
 Деметрий Александрийски, епископ на Александрия (189—231)
 Свети Деметрий от Пелопонес (1779-1803), мъченик от Гърция
 Свети Димитър от Сливен (1818-1841), мъченик от България

Вижте също 
 Димитър, българско малко мъжко име